Kondrajec Pański – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie ciechanowskim, w gminie Glinojeck
 Kondrajec Pański – osada leśna w województwie mazowieckim, w powiecie ciechanowskim, w gminie Glinojeck

 Zobacz też
 Kondrajec
 Kondrajec Szlachecki